Сен-Тібо́-де-Вінь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 25 км на схід від Парижа, 37 км на північ від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2181 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 6321,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сен-Тібо-де-Вінь на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Тібо-де-Вінь на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сен-Тібо-де-Вінь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена і Марна